Trina – un tipo di merletto
Trina – rapper statunitense
Trina - singolo del 2005 del rapper statunitense Lil Wayne
Trina – genere di farfalle della famiglia delle Hesperiidae
Monte Trina – montagna dei Monti Aurunci